__БЕЗКН__

-{Beef or Chicken?}- je debitantski album grupe -{Teriyaki Boyz}-, izdat 16. novembra 2006. za -{BAPE Sounds}-/-{Def Jam}-. Kao producenti na albumu učestvovali su -{Adrock}- (-{Beastie Boys}-), -{Cornelius}-, -{Cut Chemist}-, -{Daft Punk}-, -{Dan the Automator}-, -{DJ Premier}-, -{DJ Shadow}-, -{Just Blaze}-, Mark Ronson i -{The Neptunes}-. Prvi singl -{HeartBreaker}-, koji je producirao -{Daft Punk}- sadrži elemente njihove pesme -{Human After All}-.

Spisak pesama

Spoljašnje veze
Zvaničan sajt benda -{Teriyaki Boyz}-
Zvaničan sajt etikete -{Bathing Ape}-

Albumi 2006.